Botham ist der Familienname folgender Personen:
 Ian Botham (* 1955), englischer Cricketspieler und Sportmoderator
 Jean Botham (1935–2021), britische Schwimmerin, siehe Jean Jensen
 Roy Botham (* 1923), britischer Schwimmer